Aleksander Karadziordziewić (1806–1885) – książę Serbii w latach 1842–1858
 Aleksander I Karadziordziewić (1888–1934) – król Serbów, Chorwatów i Słoweńców 1921–1929, król Jugosławii od 1929
 Aleksander Karadziordziewić (ur. 1945) – książę serbski, ostatni następca tronu Królestwa Jugosławii, pretendent do tronu Serbii